Kammerbauer ist der Familienname von:

 Andreas Kammerbauer (* 1961), Contergan-Geschädigter und ehemaliger hessischer Landtagsabgeordneter
 Patrick Kammerbauer (* 1997), deutscher Fußballspieler

Siehe auch
 Kammerbau, ein Abbauverfahren im Bergbau